Dununge kan syfta på:

 Dunungen (novell) – novell och pjäs av Selma Lagerlöf som ingick i samlingen Osynliga länkar från 1894
 Dunungen (film, 1919) – svensk stumfilm från 1919 regisserad av Ivan Hedqvist baserad på Lagerlöfs pjäs och novell
 Dunungen (film, 1941) – svensk film från 1941 regisserad av Weyler Hildebrand baserad på Lagerlöfs pjäs och novell

Se även
 Dununge